Vreeken ist der Familienname von:

 Corry Vreeken (* 1928), niederländische Schachspielerin
 Gerrit Vreeken (1923–2013), niederländischer Fußballspieler